Борисовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Борисовщина — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Борисовщина — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Борисовщина — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Борисовщина — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Борисовщина — деревня в Смоленском районе Смоленской области.